О́хтинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Охтинская улица — улица в Москве.
Охтинская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Охтинская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Охтинский мост